«Роман в открытом море» () — голливудский кинофильм в жанре музыкальной романтической комедии. Производство США, 1948 года, режиссёр Майкл Кёртис.
Дебют певицы Дорис Дэй в художественном кино.

Номинировался на премию Оскар (1948) в двух категориях: «Лучшая песня» («It’s Magic») и «Лучшая музыка и лучшая постановка музыкальных номеров» (Рэй Хендорф).

Содержание 

Обеспеченные молодые супруги Эльвира Кент и Майкл Кент подозревают друг друга в неверности, хотя на самом деле этого нет. На годовщину свадьбы Эльвира заказывает в туристическом агентстве морской круиз — с заплывом судна в Рио-де-Жанейро и Гавану. Когда её муж отказывается от поездки из-за срочной работы (он глава солидной фармацевтической компании), Эльвира решает отправиться в путешествие одна, однако посылает вместо себя певичку Джорджию Гаррет (Дорис Дэй), женщину, которую она повстречала случайно в турагентстве. Это даст ей возможность незаметно последить за мужем и удостовериться, действительно ли он ей изменяет. Тем временем Майкл нанимает частного детектива Питера Вирджила (Джек Карсон) — с тем, чтобы тот последил за его женой в этом самом круизе.

На борту Питер завязывает знакомство с Джорджией Гаррет — думая, что она и есть его «подопечная», Эльвира Кент, и рассматривая это как часть своей работы. Постепенно между ними возникают романтические чувства, что ставит Питера (как он считает) в неловкое положение по отношению к Майклу Кенту, якобы «мужу» Джорджии, для которого он, собственно, работает.

В финале, однако, все недоразумения разрешаются, и фильм заканчивается счастливым воссоединением пар — Эльвиры и Майкла, Джорджии и Питера.

В ролях 
 Дорис Дэй — Джорджия Гаррет, певица в ночном клубе
 Джек Карсон — Питер Вирджил, частный детектив
 Дженис Пейдж — Эльвира Кент
 Дон Дефор — Майкл Кент
 Оскар Левант — Оскар Фаррар
 С.З. Сакалл — Ласло Ласло, дядюшка Эльвиры и босс Майкла
 Лесли Брукс — мисс Медвик, новая секретарша Майкла
 Барбара Бейтс — стюардесса

Музыкальные номера из фильма 
 «Put 'em in a Box…» — Дорис Дэй и трио Page Cavanaugh
 «It’s Magic» — Дорис Дэй
 «It’s You or No One» — Дорис Дэй
 «I’m in Love» — Дорис Дэй
 «The Tourist Trade» — Avon Long
 «Run, Run, Run» — Джек Карсон
 «She’s a Latin from Manhattan» — Дорис Дэй
 «Romance on the High Seas» — Samba Kings

Ссылки 
  
  
 http://www.rottentomatoes.com/m/romance_on_the_high_seas/ О фильме на сайте rottentomatoes.com (англ.)
 https://web.archive.org/web/20101124051544/http://dorisday.net/romance_on_the_high_seas.html «Роман в открытом море» на сайте http://www.dorisday.net/ (англ.)

Кинокомедии США
Кинокомедии 1948 года
Романтические кинокомедии США
Музыкальные фильмы США
Фильмы США 1948 года
Фильмы по сценариям И. А. Л. Даймонда